Alderton ist der Name folgender Orte

im Vereinigten Königreich:

 Alderton (Northamptonshire), ein Dorf in der Grafschaft Northamptonshire
 Alderton (Gloucestershire), ein Dorf in der Grafschaft Gloucestershire
 Alderton (Shropshire), ein Dorf in der Grafschaft Shropshire
 Alderton (Suffolk), ein Dorf in der Grafschaft Suffolk
 Alderton (Wiltshire), ein Dorf in der Grafschaft Wiltshire

in den Vereinigten Staaten:
 Alderton (Missouri), im Carroll County – nicht mehr existent
 Alderton (Washington), im Pierce County
 Alderton (CDP), im Pierce County, Washington – Census designated place

Alderton ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Alderton (1875–1941), amerikanischer Apotheker und Erfinder von Dr Pepper
 Clive Alderton (* 1967), britischer Diplomat und Privatsekretär von Prinz Charles und seiner Frau Herzogin Camilla 
 Dolly Alderton (* 1988), britische Journalistin und Podcasterin
 Jim Alderton (1924–1998), englischer Fußballspieler
 John Alderton (* 1940), britischer Schauspieler
 Rio Alderton (* 1982), englischer Fußballspieler